Mühlenbein ist der Name von

 Georg August Heinrich Mühlenbein (1764–1845), auch: Georgius Augustus Henricus Muehlenbein aus Schöningen, deutscher Arzt, Hofrat, herzoglicher Leibmedicus und Homöopath in Braunschweig

 Philipp Mühlenbein (1865–1951), deutscher Verwaltungsjurist